Пошатово — название населённых пунктов:

Россия 
 Пошатово — деревня в Селивановском районе Владимирской области.
 Пошатово — посёлок в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Пошатово — деревня в Краснооктябрьском районе Нижегородской области.